Сен-Жене́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Марсийя-ан-Комбрай. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03233.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 334 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 223 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 175 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 78,5 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 175 активных работали 164 человека (92 мужчины и 72 женщины), безработных было 11 (6 мужчин и 5 женщин). Среди 48 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жене (XIX век)
 Старая церковь Сен-Жене (XII век)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье